Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Чимкентская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Биография 
Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Чимкенте Чимкентской области Казахской ССР. Отец — Валерий Дэль, боксёр (умер, когда Павлу было 13 лет). Мать — Любовь Юрьевна Прилучная, хореограф. Есть старший брат Сергей и сестра Елена.

С детства занимался хореографией, вокалом и боксом. После смерти отца переехал в Россию, в город Бердск Новосибирской области, причём уехал один, без матери. В юношеские годы занимался боксом. Во время тренировок получил около десяти сотрясений мозга. В 2001 году, в возрасте 14 лет закончил с этим видом спорта.

В Новосибирске работал курьером и грузчиком, параллельно поступил в хореографическое училище, но вскоре ушёл оттуда из-за финансовых трудностей. После этого поступил в Новосибирское государственное театральное училище (курс В. А. Ахреева; бесплатное обучение), которое окончил в 2005 году.

В 2010 году окончил очное отделение режиссёрского факультета по специальности «Актёрское искусство» Российской академии театрального искусства (ГИТИС) в Москве (мастерская Сергея Голомазова).

Сразу после окончания института был принят в труппу Московского театра на Малой Бронной. Затем работал в Московском театре имени А. С. Пушкина и в Театре имени М. А. Булгакова («Булгаковский дом»).

Получил широкую известность после выхода на экраны боевика режиссёра Павла Санаева «На игре» (2009), где исполнил роль «Дока». В начале 2010 года снялся в сиквеле «На игре 2. Новый уровень».

Со 2 июля по 19 августа 2011 года участвовал в программе «Чета Пиночетов» на телеканале «НТВ».

В 2012 году актёр сделал отопластику.

В 2014 году снялся в главной роли в остросюжетном детективно-криминальном телесериале «Мажор» — в роли «мажора» Игоря Соколовского, неожиданно попадающего на службу в оперативный отдел полиции. За эту актёрскую работу Павел Прилучный получил несколько профессиональных наград, а газета «Комсомольская правда» 8 января 2015 года назвала актёра «открытием 2014 года». В октябре 2016 года «Мажор», имевший высокий зрительский рейтинг, стал первым российским сериалом, права на трансляцию которого под названием «Silver Spoon» приобрёл американский сервис «Netflix». Успех первого сезона сериала сподвиг его создателей на выпуск продолжений: «Мажор 2» (премьера — 14 ноября 2016 года), «Мажор 3» (29 октября 2018 года),
«Мажор 4» (2 июля 2022 года) и полнометражный фильм «Мажор. Фильм» (2 января 2021 года в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD) с Павлом Прилучным в главной роли.

С 16 сентября по 23 декабря 2017 года — ведущий развлекательного шоу «Короли фанеры» на «Первом канале».

11 сентября 2018 года, на пресс-конференции, посвящённой запуску образовательной программы «Продюсирование кино и телепрограмм» холдинга «Газпром-медиа» (при поддержке «Группы компаний ГПМ КИТ» и телеканала «НТВ» совместно с Высшей школой культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультетом) МГУ имени М. В. Ломоносова), Павел Прилучный анонсировал свой дебютный продюсерский проект: «В этом сентябре запускается мой проект, в котором я не только актёр, но и продюсер — это сериал под рабочим названием „Царь горы“, совместно с „Киностудией КИТ“ и телеканалом „НТВ“…»

В 2019 году с участием Прилучного вышел мини-сериал «Призрак», в 2021 — триллер «Соври мне правду». В начале ноября 2022 года вышла комедия «Любовники» с Прилучным — продолжение картины «Любовницы» 2019 года.

Личная жизнь 

В 2009 году в ряде СМИ была опубликована информация о коротком романе Павла Прилучного с голливудской актрисой Никки Рид.

На съёмках телесериала «Закрытая школа» (2011—2012) Прилучный познакомился с актрисой и моделью латвийского происхождения Агатой Муцениеце. 19 июля 2011 года пара тайно поженилась в одном из московских ЗАГСов. 11 января 2013 года у них родился сын Тимофей. 3 марта 2016 года у пары родилась дочь Мия. В феврале 2020 года пара объявила о разводе, а 15 июня завершился бракоразводный процесс.

25 августа 2022 года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян.

Состояние здоровья 
В мае 2021 года Прилучный рассказал, что из-за развода с Муцениеце перенёс сердечный приступ.

В ноябре 2021 года сообщил, что у него обнаружили опухоль. Актёр делал операции, во время которых ему в лицо вставили 6 пластин.

Театральные работы

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» 
 «Белая овца» — Мышин
 «НЭП», мюзикл — Опришко

Учебный театр «ГИТИС» 
 «Дни Турбиных» по одноимённой пьесе М. А. Булгакова — Леонид Юрьевич Шервинский, поручик, личный адъютант гетмана
 «Бесы» по одноимённому роману Ф. М. Достоевского — Федька Каторжный, вор, убийца

Театр имени М. А. Булгакова («Булгаковский дом») 
 2012 — «Дни Турбиных» по одноимённой пьесе М. А. Булгакова (режиссёр — Татьяна Марек) — Леонид Юрьевич Шервинский, поручик, личный адъютант гетмана.

Другие театры 
Работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Фильмография

Актёрские роли в кино

За кадром

Роли в клипах 
 2011 — Elvira T — «Всё решено»
 2018 — Леонид Агутин — «Две минуты жизни» (OST «Рубеж»)
 2018 — Разумные игры — «На краю»
 2019 — Мот — «Перекрестки»
 2021 Катя и Волга - «Король»
 2021 КАТЯ & VOLGA - Мира шум

Телевидение и радио

Признание и награды 
 2015 — лауреат XXVIII кинопремии «Kids' Choice Awards» американского детского телеканала «Nickelodeon» в локальной номинации «Любимый российский актёр».
 2015 — лауреат российской народной кинопремии некоммерческого характера «Жорж» в номинации «Российский герой года» — за исполнение роли Игоря Соколовского в телесериале «Мажор» (2014).
 2015 — номинация «Лучший актёр телефильма/сериала» на получение профессионального приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино за 2014 год — за исполнение роли Игоря Соколовского в телесериале «Мажор».
 2017 — лауреат национальной телевизионной премии «Дай пять!» в специальной номинации «Хочу быть, как ты».

Примечания

Ссылки 
 Павел Прилучный (Pavel Priluchnyi). Биография. Сайт «Вокруг ТВ» // vokrug.tv
 Прилучный Павел Валерьевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Павел Прилучный. Обзор фильмов с участием актёра. // afisha.ru
 Прилучный Павел Валерьевич (Павел Дэль). Биография. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 ВИДЕО. Павел Прилучный, исполнитель главной роли в криминальной драме «Мажор», в гостях у программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» (выпуск от 18 декабря 2014 года). // urgantshow.ru
 ВИДЕО. В гостях у программы «Доброе утро» актёр Павел Прилучный, исполнивший главную роль в многосерийном художественном фильме «Мажор» (выпуск от 15 декабря 2014 года). Официальный сайт «Первого канала» // 1tv.ru

Кинопродюсеры России
Выпускники Новосибирского государственного театрального института
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Актёры театра России
Иммигрировавшие в Россию из Казахстана
Боксёры России
Кандидаты в мастера спорта России